Grisebach ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes-Marie Grisebach (1913–2011), deutsche Schriftstellerin
 Anna Grisebach (* 1974), deutsche Schauspielerin, Hörbuch- und Synchronsprecherin
 August Grisebach (1814–1879), deutscher Botaniker
 August Grisebach (Kunsthistoriker) (1881–1950), deutscher Kunsthistoriker
 Eberhard Grisebach (1880–1945), deutscher Philosoph
 Eduard Grisebach (1845–1906), deutscher Literaturwissenschaftler
 Hanna Grisebach (1899–1988), deutsche Kunsthistorikerin, Galeristin und Schriftstellerin

 Helmuth Grisebach (1883–1970), deutscher Architekt
 Lothar Grisebach (1910–1989), deutscher Physiker, Lehrer und Maler 
 Lucius Grisebach (* 1942), deutscher Kunsthistoriker 
 Ludolf Grisebach (1905–1964), deutscher Schnittmeister
 Manon Andreas-Grisebach (früher Manon Maren-Grisebach; * 1931), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und ehemalige Politikerin
 Peter Grisebach (* um 1954), deutscher Regisseur und Theater-Intendant
 Rudolf Grisebach 
 Valeska Grisebach (* 1968), deutsche Regisseurin

Grisebach bezeichnet:
 Villa Grisebach, eine Stadtvilla in Berlin

Siehe auch:
Griesenbach
Griesbach